El término Quinta Normal puede hacer referencia a:

 La comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana de Santiago, Chile;
 El Parque Quinta Normal, ubicado en la comuna de Santiago;
 La estación del Metro de Santiago, Quinta Normal.
 La futura estación Quinta Normal del proyecto de Tren Santiago-Batuco.